Андерс Андерсен
 Андерсен, Андерс (1881—1961) — датский греко-римский борец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Андерсен, Андерс (актёр) — норвежский актёр.